Poleñino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Poleñino (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Poleñino (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar